

Biografia 
Gandini è insegnante di discipline giuridiche ed economiche nella scuola secondaria. È segretario generale del Piccolo Cottolengo genovese di don Orione. È priore del Capitolo ligure della Confraternita di San Jacopo di Compostela di Perugia.

Opere pubblicate 

Il Portico della Gloria. Lourdes, Santiago de Compostela, Finisterre a piedi (E.D.B. 1996, quinta ristampa 2007), con Invito alla lettura di Vittorio Messori e Introduzione di Paolo Caucci von Saucken
Per la speranza degli uomini. Vita di don Giovanni Calabria (Marietti editore, Genova, 1999)
La strada buona. Appunti dopo Santiago (corealizzato con Paolo Asolan) (Marietti editore, Genova, 2008)

Voci correlate 
Cammino di Santiago di Compostela
Santiago di Compostela